Малеванная:

 Малеванная (Ванеева), Ксения Юрьевна (род. 1991) — российская лыжница.
 Малеванная, Лариса Ивановна (род. 1939) — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, литератор. Народная артистка РСФСР (1985).

См. также 
 Малеванный